En général, le frontisme désigne une politique d'union (de « front ») de plusieurs partis politiques contre un ennemi commun. Plus spécifiquement, le frontisme peut désigner la doctrine d'un  (union de partis de gauche contre la droite).
En Belgique, le frontisme était un courant politique en faveur de la langue flamande qui s'appuyait le mécontentement des soldats flamands commandés en français pendant la Première Guerre mondiale. Le parti frontiste eut une représentation parlementaire au lendemain du premier conflit mondial.
En Suisse, le frontisme est un mouvement regroupant plusieurs partis d'extrême droite actifs dans les années 1930.
Durant la guerre d'Algérie, on a appelé frontistes les partisans du Front de libération nationale (FLN). Les frontistes s'opposaient aux « messalistes » partisans de Messali Hadj.

En France 

 Le frontisme était la doctrine du Front commun contre le fascisme (fondé en 1933), puis du Parti frontiste (fondé en 1936).
 Les militants du Front national, parti politique français, sont aussi appelés les frontistes.